Мэтт Росс (, род. 3 января 1970, Гринвич, Коннектикут, США) — американский актёр, сценарист и режиссёр, наиболее известный по роли Альби Гранта (сериал «Большая любовь»).

Сотрудничал со многими известными режиссёрами — Терри Гиллиамом, Джоном Ву, Джорджем Клуни, Уэйном Ваном, Аланом Боллом, Мэри Хэррон, Мартином Скорсезе (первоначально роль Мэтта в «Авиаторе» была отдана Барри Пепперу, но тот предпочёл съёмки в другом проекте).

В качестве режиссёра, сценариста, продюсера, оператора, монтажёра создал короткометражный фильм «Человеческие ресурсы» (Human Resources, 2009) с участием Стефана Баркера Тёрнера и Рекса Янга. В 2016 году снял по собственному сценарию фильм «Капитан Фантастик», получивший ряд кинопремий.

Росс является выпускником Джульярда. Рост актёра — 183 см.

Фильмография

Актёр

Сценарист и режиссёр

Ссылки 
 HBO — Big Love — Matt Ross

Киноактёры США